Тихоокеа́нская у́лица — названия улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Тихоокеанская улица — улица в Артёме Приморского края
 Тихоокеанская улица — улица в Калининграде
 Тихоокеанская улица — улица в Находке Приморского края
 Тихоокеанская улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области
 Тихоокеанская улица — улица в Перми
 Тихоокеанская улица — улица в Санкт-Петербурге (посёлок Парголово)
 Тихоокеанская улица — улица в Хабаровске
 Тихоокеанская улица — улица в Южно-Сахалинске

Украина 

 Тихоокеанская улица — улица в Днепропетровске
 Тихоокеанская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области
 Тихоокеанская улица — улица в Луганске

См. также 

 Океанская улица
 Улица Героев Тихоокеанцев — улица во Владивостоке
 Тихоокеанский проспект — проспект в Донецке
 Тихоокеанский переулок
 Тихоокеанская